Raison steht für:

 Raison oder Räson, Vernunft (bildungssprachlich) oder Grund
 Raison (Adelsgeschlecht)

Raison ist der Familienname folgender Personen:
 André Raison (um 1640–1719), französischer Komponist
 August Friedrich Karl von Raison (1843–1915), deutschbaltischer Jurist
 Ernst August von Raison (1807–1882), deutschbaltischer Pastor und Forscher
 Friedrich Wilhelm von Raison (1726–1791), deutschbaltischer Staatsmann und Gelehrter
 Miranda Raison (* 1977), britische Schauspielerin
 Timothy Raison (1929–2011), britischer Politiker

Siehe auch:
 Raisoneur